Harand ist der Familienname von:

 Christoph Harand (* 1981), österreichischer Eishockeyspieler
 Kurt Harand (* 1957), österreichischer Eishockeyspieler und Eishockeytrainer
 Patrick Harand (* 1984), österreichischer Eishockeyspieler
 Irene Harand (1900–1975), österreichische Autorin